Stachura – wieś w Polsce
Osoby:
 Bogusław Stachura – generał dywizji MO, wiceminister PRL
 Bożena Stachura – aktorka
 Edward Stachura – poeta
 Ewa Stachura (ur. 1956) – polska architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i jej rektor w kadencji 2015–2020
 Dariusz Stachura – tenor
 Danyło Stachura – poseł do austriackiej Rady Państwa
 Jan Stachura (ujednoznacznienie)
 Jerzy Stachura – patomorfolog
 Maciej Stachura – zawodnik i trener rugby
 Stanisław Stachura – trener piłkarski